Бельмо́н-сюр-Ранс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Тулузи, 65 км на південь від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 418 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 876,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки

Посилання 
 Бельмон-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту географії
 Бельмон-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельмон-сюр-Ранс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Аверон